«Охотники за привидениями» () может означать.

Кино:
 «Охотники за привидениями» — американский фильм 1940 года.
 «Охотники за привидениями» — американский фильм 1984 года.
 «Охотники за привидениями 2» — американский фильм 1989 года.
 «Охотники за привидениями» — американский фильм 2016 года.
 «Охотники за привидениями: Наследники» — американский фильм 2021 года.

Мультфильмы:
 «Охотники за привидениями» — американский мультсериал 1986 года.
 «Настоящие охотники за привидениями» — американский мультсериал 1986—1991 годов.
 «Экстремальные охотники за привидениями» — американский мультсериал 1997 года.

Телевидение:
 «Охотники за привидениями» — американский телесериал 1975 года.

Музыка:
 «Ghostbusters» — песня 1984 года Рея Паркера-младшего.